Омлоп:
  (род. 1974) — бельгийский велогонщик.
 Омлоп, Лаура (род. 1999) — бельгийская певица, представляла свою страну на Детском конкурсе песни «Евровидение 2009» в Киеве.
 Омлоп Хет Ниувсблад — ежегодная классическая однодневная велогонка, проводящаяся в бельгийской Восточной Фландрии с 1945 года.